Тарату́та — українське прізвище, утворене від «таратута» — звуконаслідувального вигуку, що відтворює стук ступи. 

Крім того існує традиційна українська страва з такою ж назвою.

Чоловіки 
 Таратута Василь Миколайович (1930—2008) — український партійний діяч
  — радянський дисидент, відмовник
 Таратута Віктор Костянтинович (1881—1926) — російський революціонер
 Таратута Дмитро Олегович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
  ( 1948) — російський журналіст

Жінки 
  (1912—2005) — радянська і російська письменниця
 Таратута Ольга Іллівна (1876—1938) — українська анархо-комуністка
  ( 1978) — російська журналістка

Примітки